Parelheiros (onderprefectuur) - onderprefectuur in São Paulo
 Parelheiros (district van São Paulo) - deel van bovenstaande onderprefectuur